Brome puede referirse a diversos lugares en países anglófonos y germanófonos:

Topónimos

Brome, municipio de Baja Sajonia.

( Quebec) 
 Brome, pueblo de Montérégie Este.
 Brome, antiguo condado.
 Brome-Missisquoi, municipio regional de condado de Montérégie Este.
  Brome-Missisquoi, circunscripción de Quebec.
  Brome-Missisquoi, circunscripción de Canadá.
 Lac-Brome, ciudad de Montérégie Este.

Brome, pueblo de Suffolk.